Thury puede referirse a 

 Thury, comuna francesa del departamento de Côte-d'Or.
 Thury, comuna francesa del departamento de Yonne.

Véase también 

Thury-en-Valois, comuna francesa del departamento de Oise.
Thury-Harcourt, comuna francesa del departamento de Calvados.
Thury-sous-Clermont, comuna francesa del departamento de Oise.